Stateira ist der Name mehrerer bedeutender Frauen der Antike:

 Stateira (Ehefrau Artaxerxes’ II.) († um 400 v. Chr.), Gemahlin des persischen Königs Artaxerxes II.
 Stateira (Gattin des Dareios III.) († um 331 v. Chr.), Schwestergemahlin des persischen Königs Dareios III.
 Stateira († 323 v. Chr.), Tochter der Vorigen und Gemahlin Alexanders des Großen
 Stateira (Schwester Mithridates’ VI.), 71 v. Chr. auf Befehl ihres Bruders Mithridates VI. von Pontos ermordet

Stateira steht für:
 (831) Stateira, nach der Gattin des Artaxerxes II. benannter Asteroid